Phacephorus  — род долгоносиков из подсемейства Entiminae.

Описание 
Плечи надкрылья явственные, резкие. Корзиночки задних голеней сзади резко поднимаются к верху. Передний край головотрубки со скошенной площадкой, покрытой мелкими металлически-блестящими чешуйками. Тело продолговатое, надкрылья с более или менее параллельными боками.

Систематика 
К роду относятся:
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:

Примечания 

Entiminae
Роды жесткокрылых